Kaltenhof ist der Name mehrerer Orte:

 Kaltenhof (Bad Schwartau), ein Ortsteil der Stadt Bad Schwartau im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein, dessen Name sich von
 einem ehemaligen bischöflichen Wirtschaftsgut Gut Kaltenhof (Bad Schwartau) ableitet,
 aus dem sich das Amt Kaltenhof, ein Verwaltungsbezirk des Hochstifts Lübeck / Fürstentums Lübeck, entwickelte.
 ein Ortsteil der Gemeinde Dänischenhagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, dessen Name sich von 
 dem ehemaligen adligen Gut Kaltenhof (Dänischenhagen) in Dänischenhagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, herleitet.
 Kaltenhof (Dassow), Ortsteil der Stadt Dassow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Kaltenhof (Karstädt), Gemeindeteil der Gemeinde Karstädt (Prignitz), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kaltenhof (Langendorf), Ortsteil der Gemeinde Langendorf (Elbe), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Kaltenhof (Oberkirch), Ortsteil der Stadt Oberkirch (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kaltenhof (Ochsenfurt), Ortsteil der Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Kaltenhof (Poel), Ortsteil der Gemeinde Poel, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Kaltenhof (Reinhardshagen), ehemaliges Dorf auf dem Gemeindegebiet von Reinhardshagen, Landkreis Kassel, Hessen
 Kaltenhof (Schonungen), Ortsteil der Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Kaltenhof (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 der deutsche Name des zu Trutnov gehörenden Ortsteils Oblanov in Tschechien

Siehe auch:
 Kaldenhof
 Kaldenhoff
 Kaltenhofe